A qualificatória feminina da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 aconteceu no Estádio Nacional Indoor de Pequim em 9 de agosto. Os resultados determinaram os classificados para as finais por equipes (as oito melhores equipes), Individual geral (as 24 melhores ginastas) e por aparelhos (salto, solo, barras assimétricas e trave - 8 ginastas para cada final). A competição foi dividida em quatro subdivisões, que se iniciaram às 10h, 13h30, 17h e 20h no horário local.

Ordem de partida

Subdivisão 1
Início: 10h00 (UTC+8)
 Romênia (Equipe completa)
 Time misto (Eslováquia, Croácia, Venezuela, Espanha e Lituânia)
 China (Equipe completa)
 Time misto (Egito, Vietnã, Hungria, Canadá e Suíça)

Subdivisão 2
Início: 13h30 (UTC+8)
 Grã-Bretanha (Equipe completa)
 Japão (Equipe completa)
 Itália (Equipe completa)
 Estados Unidos (Equipe completa)

Subdivisão 3
Início: 17h00 (UTC+8)
 Rússia (Equipe completa)
 Alemanha (Equipe completa)
 Ucrânia (Equipe completa)
 Austrália (Equipe completa)

Subdivisão 4
Início: 20h00 (UTC+8)
 Time misto (Coréia do Sul, México, República Checa, Polônia, Coréia do Norte e Bélgica)
 Time misto (Colômbia, Países Baixos, Bulgária, Bielorrússia, Grécia e Uzbequistão)
 França (Equipe completa)
 Brasil (Equipe completa)

Resultados

Equipes

Individual Geral
Apenas duas atletas de cada país podem disputar a final. Os nomes das que obteriam a vaga, mas não ficaram entre as duas primeiras do país estão grafados em itálico.

Solo

Salto

Barras assimétricas

Trave

Referências

Ligações externas

Eventos da ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008